FA Premier liga 2008./09. bila je 17. izdanje Premier lige. Naslov prvaka, svoj 11. od uvođenja Premier lige, osvojio je branitelj naslova, Manchester United. Natjecanje je počelo 16. kolovoza 2008. te trajalo do 24. svibnja 2009.

Natjecalo se 20 klubova, 17 klubova iz prošle sezone te tri nova kluba koji su nastup izborili kroz Prvu diviziju. Od ove sezone klubovi su mogli za utakmicu prijaviti sedam zamjenskih igrača, umjesto dosadašnjih pet. Također, ove sezone nije se igralo za Novu godinu.

Nove momčadi 
Nove momčadi koje izborili nastup u Premier Ligi za ovu sezonu su:

 West Bromwich Albion
 Stoke City
 Hull City

Tablica 

 1 - Liga prvaka 2009/10. grupna faza
2 Liga prvaka 2009/10. - razigravanje
3 Europska liga 2009/10. - razigravanje
4 Europska liga 2009/10. - 3. pretkolo
5 Ispadaju u Prvu diviziju

Rezultati 

Domaćin je u lijevom stupcu.
Boje: Plavo = pobjeda domaćina; Bijelo = neriješeno; Crveno = pobjeda gostiju.

Stadioni

Promjene trenera

Vidi još 
FA kup 2008./09.
FA Community Shield 2008.
Engleski Liga kup 2008./09.

Sezone FA Premier lige